Okręty US Navy o nazwie USS "Lorain":
  
 USS YT-330 był holownikiem. 
 USS "Lorain" (APA-99) 
  był fregatą patrolową.
  był fregatą patrolową.

Lorain